Luisa del Reino Unido puede referirse a las siguientes princesas británicas:

Luisa del Reino Unido (1848-1939), duquesa de Argyll, hija de la Reina Victoria.
Luisa del Reino Unido (1867-1931), duquesa de Fife, hija de Eduardo VII.